Хант, Джек:

  (род. 1981) — американский футболист.
  (род. 1990) — английский профессиональный футболист, выступающий в качестве защитника клуба EFL Championship Бристоль Сити.
  (1899—1954) — лейтенант Фредерик Джон Хант, английский лётчик-аз Первой мировой войны

См. также 
  — совместное учебное заведение, общеобразовательная школа и специализированный языковой и спортивный колледж в , город Питерборо, Великобритания.